Le nom John Forrest est porté par les personnes suivantes :
 John Forest (1471-1538), un prêtre franciscain anglais ;
 John Forrest (1847-1918), un explorateur et homme politique australien ;
 John Forrest (né en 1878), un footballeur écossais ;
 John Forrest (1917-1942), un joueur écossais de rugby à XV ;
 John Forrest (né en 1947), un footballeur anglais.

Voir aussi